Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 года прошли 14 августа. Приняли участие 47 спортсменов из 35 стран.

Стрельба из пневматического пистолета на 10 м в пятый раз представлена в программе Олимпийских игр. Чемпион прошлых Игр француз Франк Дюмулен не смог выйти в финал, заняв в квалификации лишь 20-е место.

Победитель соревнований китаец Ван Ифу в шестой раз участвует в олимпийском турнире по стрельбе. Золотая медаль Афин стала для него шестой олимпийской наградой. Ван Ифу четвёртые Игры подряд становится призёром турнира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Россиянин Михаил Неструев, занявший четвёртое место на играх в Сиднее сумел улучшить свой результат и стать серебряным призёром. Перед предпоследним выстрелом финала Неструев лидировал с отрывом в 1,0 очка от Ван Ифу. Ван Ифу сравнялся с Михаилом после 9-го выстрела (10,3 против 9,3). Всё решалось в последнем выстреле. Ван Ифу попал 9,9, Неструев — 9,7 и занял второе место.

Бронзовую медаль завоевал ещё один представитель России 34-летний Владимир Исаков. До этих Игр он лишь раз принимал участие в олимпийском турнире. На Играх 1996 года в Атланте Владимир занял 12-е место в стрельбе из пистолета с 10 метров.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Квалификация 
В квалификационных соревнованиях спортсмены выполняли 6 серий по 10 выстрелов. В финал выходило 8 спортсменов, показавших лучший результат.

Финал 
В финале спортсмены выполняли по 10 выстрелов. Количество очков за попадание в каждой попытке в отличие от квалификации измерялось с точностью до десятой.

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт